

Em Portugal 
Capela do Espírito Santo (Eiras) — Coimbra, distrito de Coimbra
Capela do Espírito Santo (Roliça) — Bombarral, distrito de Leiria
Capela do Espírito Santo (Ponta do Sol) — Ponta do Sol, distrito do Funchal
Capela do Espírito Santo dos Mareantes — Santiago, Sesimbra, distrito de Setúbal

Espirito Santo